Christopher Moore, Chris Moore
 Christopher Moore – amerykański pisarz
 Christopher W. Moore – amerykański mediator
 Christopher Liam Moore – amerykański aktor
 Chris Moore – amerykański producent filmowy
 Chris Moore – amerykański muzyk